Республиканская Футбольная Группа «А» 1991/1992 () — 68-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1991/1992 на rsssf.com

1991/1992
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1991 году
Спорт в Болгарии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992